

Persone 
 Leopoldo Eleuteri – aviatore militare italiano, asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale
 Paolo Eleuteri Serpieri – fumettista italiano
 Simone Eleuteri – rapper italiano conosciuto come Danno

Altro 
 Aeroporto Leopoldo Eleuteri – aerostazione e idroscalo in Umbria